Kirchenton bezeichnet:

 den Orgelton oder Chorton
 Kirchentöne, siehe Kirchentonart 

Siehe auch: